Bouvier, francia családnév
 Bouvier des Flandres, flandriai pásztorkutya
 Bouvier szőlőfajta